Абдураманов — тюркская фамилия. Встречается, в частности, среди крымских татар.

Известные носители 
 Абдураманов, Сеит Неби (1914—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Абдураманов, Узеир Абдураманович (1916—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Абдурахманов